Geroldshausen ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Geroldshausen, Gemeinde im Landkreis Würzburg, Bayern
 Geroldshausen (Blaufelden), Gehöft im Ortsteil Herrentierbach der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Geroldshausen (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern